White Earth kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
White Earth (Minnesota)
White Earth (North Dakota)